Cumaná – città dello stato del Sucre, nel Venezuela
 Ferrovia Cumana – linea ferroviaria di Napoli, in Italia
 Sibilla Cumana – personaggio mitologico
 Sibilla Cumana – affresco della Cappella Sistina realizzato da Michelangelo intorno al 1511